Дри́ма Уо́кер (, род. 20 июня 1986) — американская актриса. Она известна по своим ролям в телесериалах «Сплетница», «Хорошая жена» и «Не верь с*** из квартиры 23».

Ранняя жизнь 
Дрима Уокер родилась в Тампа, штат Флорида, где она окончила школу в 2004 году и вскоре переехала в Нью-Йорк где и начала карьеру на кино и на телевидении.

Карьера 
Уокер дебютировала в эпизоде телесериала «Закон и порядок» в 2006 году. В 2008 году она сыграла роль внучки героя Клинта Иствуда в фильме «Гран Торино» а после появилась в сериалах «Сплетница» и «Хорошая жена».

В 2011 году Уокер получила первую в карьере главную роль в телесериале «Не верь с*** из квартиры 23» наравне с Кристен Риттер и Джеймсом Ван Дер Биком. Сериал получил множество положительных отзывов от критиков и его премьера состоялась 11 апреля 2012 года на ABC.

Личная жизнь 
В 2015 году Уокер вышла замуж за Кристофера Макмэхона.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Dreama Walker Online

Киноактрисы США